Kvalifikace mužské dvouhry na Australian Open 2015 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Rozlosování se uskutečnilo 13. ledna 2015 a další den byla rozehrána kvalifikační soutěž. Postoupilo z ní sedmnáct tenistů, z toho šestnáct řádně po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a jeden hráč jako šťastný poražený.

Hráči

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
  Damir Džumhur ''(2. kolo)
  Jürgen Melzer (kvalifikován)
  Pierre-Hugues Herbert (1. kolo)
  Tim Smyczek (kvalifikován)
  Andreas Beck (kvalifikační kolo)
  Nicolas Mahut (1. kolo)
  Aljaž Bedene (kvalifikován)
  Jimmy Wang (kvalifikován)
  Farrukh Dustov (1. kolo)
  Michael Berrer (2. kolo)
  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Norbert Gombos (1. kolo)
  Alexandr Kudrjavcev (kvalifikován)
  Oleksandr Nedověsov (2. kolo)
  Jevgenij Donskoj (1. kolo)
  Adrián Menéndez-Maceiras (2. kolo)
  Steve Darcis (kvalifikační kolo)
  Benoît Paire (1. kolo)
  Júiči Sugita (kvalifikační kolo)
  Alexander Zverev (1. kolo)
  Thiemo de Bakker (2. kolo)
  Somdev Devvarman (1. kolo)
  Rajeev Ram (1. kolo)
  Matthias Bachinger (kvalifikován)
  Gastão Elias (1. kolo)
  Illja Marčenko (kvalifikován)
  Frank Dancevic (1. kolo)
  Hiroki Morija (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
  Luca Vanni (2. kolo)
  Bradley Klahn (2. kolo)
  Vincent Millot (kvalifikační kolo)
  Mate Delić  (2. kolo)
}}

 Kvalifikanti 

 Šťastný poražený 
  Hiroki Morija

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference 

Australian Open 2015